Saint-Mesmin kan syfta på:
 Saint-Mesmin, Aube
 Saint-Mesmin, Côte-d'Or
 Saint-Mesmin, Dordogne
 Saint-Mesmin, Vendée